Margareta de Austria se poate referi la:

Margareta de Austria (c.1204–1266), ducesă de Austria și de Stiria, regină a Boemiei; căsătorită cu Henric al II-lea al Siciliei și cu Ottokar al II-lea al Boemiei

 Margareta de Austria (1344–1366), contesă de Tirol, căsătorită cu contele Meinhard al III-lea de Tirol și apoi cu margraful Ioan Henric al Moraviei;

Margareta de Austria (1395–1447), soția lui Henric al XVI-lea, Duce de Bavaria
Margareta de Austria, Ducesă de Savoia (1480–1530), prințesă de Habsburg, fiica lui Maximilian I, împărat al Sfântului Imperiu Roman, guvernatoare a Țărilor de Jos Spaniole, căsătorită cu Juan, prinț de Asturia și cu Filibert al II-lea, duce de Savoia
Margareta de Parma (1522–1586), guvernatoare a Olandei, fiica împăratului Carol al V-lea, căsătorită cu Alessandro de Medici și Ottavio Farnese
Margareta de Austria, regină a Spaniei (1584–1611), regină a Spaniei, Portugaliei, Neapolelui și Siciliei, nepoata împăratului Ferdinand I, căsătorită cu Filip al III-lea al Spaniei
Arhiducesa Margareta Clementina de Austria (1870–1955), prințesă de Thurn și Taxis, căsătorită cu Albert, al 8-lea Prinț de Thurn și Taxis